Межник — топоним в России:

Населённые пункты

Архангельская область 
 Межник — деревня в Котласском районе.

Ленинградская область 
 Межник — деревня в Сланцевском районе.

Новгородская область 
 Межник — деревня в Старорусском районе.
 Межник — деревня в Шимском районе.

Псковская область 
 Межник — деревня в Бежаницком районе.
 Межник — деревня в Дедовичском районе.
 Межник — деревня в Дновском районе.
 Межник — деревня в Палкинском районе.
 Межник  — деревня в Плюсском районе, Лядская волость, у д. Заянье.
 Межник  — деревня в Плюсском районе, Лядская волость, у д. Лосицы.
 Межник — деревня в Порховском районе.
 Межник — деревня в Псковском районе.

Саратовская область 
 Межник — железнодорожный разъезд в Пугачёвском районе.

Тверская область 
 Межник — деревня в Вышневолоцком районе.
 Межник — деревня в Осташковском районе.

Другое 
 Межник — река в России, протекает в Псковской области.
 Межник — река в России, протекает в Ленинградской области.
 Межник — река в России, протекает в Ленинградской области.